Suescún ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Suescún Mutis (* 1942), kolumbianischer Priester, Militärbischof von Kolumbien
 Nicolás Suescún (1937–2017), kolumbianischer Dichter, Lyriker, Erzähler und Zeichner